est la formule brute de plusieurs isomères.

 2,5-diméthoxy-4-méthylamphétamine, numéro CAS , , racémique
 (R)-2,5-diméthoxy-4-méthylamphétamine, numéro CAS 
 (S)-2,5-diméthoxy-4-méthylamphétamine, numéro CAS 
 2C-E, numéro CAS